Plusieurs maisons portent le nom de maison à échauguette :

 La maison à échauguette, à Billy (Allier) ;
 La maison à échauguette, à Ébreuil (Allier).